Grete Remen (1966-), femme politique belge flamande, membre de la N-VA.
 Lazar Remen (1907-1974),  médecin juif allemand qui fut le premier à démontrer l’efficacité du traitement anticholinestérasique dans la myasthénie, deux ans avant Mary Walker.
Homonymie de patronyme
Patronyme juif